Afrikanische Straße (straat), een straat in Berlijn
 Afrikanische Straße (metrostation), een metrostation onder bovengenoemde straat